La fête des Mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. C'est aussi le titre de plusieurs œuvres :
 La Fête des mères, court métrage français de Gérard Pirès (1969)
 La Fête des mères, court métrage belge de Chris Vander Stappen (1998)
 La Fête des mères, long métrage français de Marie-Castille Mention-Schaar (2018)